Кубанка — низкая (укороченная) папаха, первоначально головной убор кубанских казаков, откуда и получила своё название.

Сперва кубанки были популярны только у кубанских и терских пластунов.

В Первую мировую войну кубанки распространились также в кавалерии Кубанского и Терского казачьих войск, Дикой дивизии, пластунских частях.

Массовое распространение кубанки получили со времён Гражданской войны в России. Казаки, перешедшие на сторону Красной армии, урезали папахи и меняли кокарды на красные ленты или звёздочки, чтобы в бою можно было отличить своих, , от белоказаков, которые тоже носили кубанки, но с белыми лентами или кокардами.

Позже укороченные папахи, кубанки, использовались не только в кубанских и терских кавполках, но также как зимний головной убор, и в кавалерии РККА, в НКВД и милиции.

Во время Великой Отечественной войны многие призывники с юга носили кубанки вместо ушанок. А также официально кубанки носили пластуны 9-й пластунской дивизии РККА и пластуны других соединений.

В 1940-е годы кубанка была в моде в «блатной» среде. Носили кубанку зимой, заломив на затылок.

Примечания 

Головные уборы
Казачья одежда